Мулдака́ево ()  — название населенных пунктов в России:

 Мулдакаево — село в Белорецком районе Башкортостана.
 Мулдакаево — деревня в Учалинском районе Башкортостана.